Die schwedische Elitserien im Schach 2010/11 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2010 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, EST = Estland, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, IRQ = Irak, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, PER = Peru, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schacksällskapet Manhem

SK Kamraterna

Lunds ASK

Örgryte SK

Farsta SK

Upsala Allmänna Schacksällskap

Solna Schacksällskap

Limhamns SK

Västerås Schackklubb

Eksjö SK

SK Rockaden Stockholm

SK Team Viking Sollentuna

Anmerkungen 
 Die IM-Norm von Anton Frisk Kockum wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der Elitserien 2010/11 auf Chess-Results.com (schwedisch)
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2010/11 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2010
Schach 2011